Asli Sancar – scrittrice statunitense
 Aziz Sancar – biochimico turco naturalizzato statunitense, premio Nobel per la chimica 2015
 Bora Sancar – ex cestista turco